Edward Seymour, I duca di Somerset, Lord Protettore d'Inghilterra (1547-49), durante la minore età di suo nipote Edoardo VI d'Inghilterra
Edward Seymour, I conte di Hertford, figlio del precedente
Edward Seymour di Berry Pomeroy, Sceriffo del Devon, figlio del primo e fratello del precedente
Edward Seymour, Lord Beauchamp di Hache
Sir Edward Seymour, I Baronetto (c.1563-1613), membro del parlamento inglese
Sir Edward Seymour, II Baronetto (c.1580-1659), membro del parlamento inglese
Sir Edward Seymour, III Baronetto (1610-1688), membro del parlamento inglese
Sir Edward Seymour, IV Baronetto (1633-1708), un politico inglese che fu Tesoriere della Marina durante il primo ministero Danby
Sir Edward Seymour, V Baronetto (1663-1740), membro del parlamento inglese
Edward Seymour, VIII Duca di Somerset, figlio del precedente
Edward Seymour, IX Duca di Somerset
Edward St Maur, XI Duca di Somerset
Edward Seymour, XII Duca di Somerset
Edward Seymour, XVI Duca di Somerset
Edward Woodruff Seymour (1832-1892), rappresentante dello stato del Connecticut
Sir Edward Hobart Seymour, ammiraglio britannico attivo durante la rivolta dei Boxer